Reciprok kan syfta på:

Reciprok (matematik) – ett matematiskt uttryck för den multiplikativa inversen av ett tal
Reciprok altruism – ömsesidiga tjänste filosofi
Reciprok inhibition – någonting undanröjs eller "släcks ut" under samverkan mellan två eller fler entiteter över en gemensam kopplingspunkt
 Reciprokt pronomen – en typ av pronomen

Se även
Reciprocitet
Reciprocitetssatsen
Reciprocitetsprincipen
Leecher

Referenser